Meziluží ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Meziluží, Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Meziluží, Ortsteil der Gemeinde Libošovice, Okres Jičín, Královéhradecký kraj